Nirut Sirichanya (thaï : นิรุตติ์ ศิริจรรยา), surnommé Nung (ชื่อเล่น : หนิง), né le  à Bangkok, est un acteur thaïlandais de films et de séries TV.

Filmographie 

 1974 : ทองประกายแสด  
 1976 : แผ่นดินของเรา 
 1976 : เสาร์ 5
 1977 :1 ต่อ 7
 1977 : เจ็ดประจัญบาน 
 1979 : แดร๊กคูล่าต๊อก
 1980 : อินทรีแดง ตอนพรายมหากาฬ 
 1980 :ชั่วฟ้าดินสลาย
 1980 : เครือฟ้า 
 1982 : มนต์รักลูกทุ่ง
 1983 : ไอ้แก้วไอ้ทอง 
 1984 : คาดเชือก
 1988 : บุญชูผู้น่ารัก
 2003 : มหาอุตม์
 2004 : ทวิภพ
 2005 :ซุ้มมือปืน
 2005 : The King Maker
 2006 : เพลงสุดท้าย
 2006 : ศพ 
 2007 : Opapatika : Les Immortels (โอปปาติก เกิดอมตะ)
 2007 : Protégé (门徒, Moon to)
 2008 : Ong-bak 2 : La Naissance du dragon (องค์บาก 2)
 2010 : Ong-bak 3 : L'Ultime Combat (องค์บาก 3)
 2010 : Pop Star (ดวงอันตราย)
 2011 : Very Bad Trip 2
 2011 : Largo Winch 2
 2011 : คนโขน
 2014 : The Last Executioner (เพชฌฆาต)
 2015 : Lupin the 3rd (ルパン三世 Rupan Sansei) (ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจริยะ)
 2015 : King Naresuan 6 (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอน อวสานหงสา)
 2015 :  พันท้ายนรสิงห์
 2016 : Senses from Siam (พริกแกง)
 2019 : The Cave (นางนอน)

Séries télévisées 

 2018 : Likit Ruk (ลิขิตรัก) The Crown Princess (2018)

Notes et références

Liens externes 
 

Acteur thaïlandais de cinéma
Naissance en mai 1947
Naissance à Bangkok